Ла-Апартада () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Кордова.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 24 октября 1957 года. Муниципалитет Ла-Апартада был выделен в отдельную административную единицу в 1997 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, к востоку от реки , на расстоянии приблизительно 94 километров к юго-востоку от города Монтерии, административного центра департамента. Абсолютная высота — 66 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Ла-Апартада граничит на севере с территорией муниципалитета Аяпель, на западе — с муниципалитетом Буэнависта, на юго-западе — с муниципалитетом Монтелибано, на востоке и юго-востоке — с территорией департамента Антьокия. Площадь муниципалитета составляет 270,81 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 15 204 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,8 % от населения Ла-Апартады, женщины — соответственно 50,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 77,9 % от населения города; индейцы — 21,7 %, негры, мулаты и райсальцы — 0,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 76,9 %.

Экономика 
Основу экономики Ла-Апартады составляет сельское хозяйство.

54,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 34,9 % — предприятия сферы обслуживания, 7,6 % — промышленные предприятия, 3 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 25 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Кордова